David W. Oliver (1819–1905) – amerykański polityk
 David Oliver (1942–1982) – amerykański piosenkarz
 David Oliver (1962–1992) – amerykański aktor
 David Oliver (ur. 1971) – kanadyjski hokeista
 David Oliver (1972–2012) – szkocki flecista, profesor
 David Oliver (ur. 1982) – amerykański lekkoatleta
 David Oliver – brytyjski lekarz medycyny paliatywnej, profesor Kent Institute of Medicine and Health Sciences